Compliance (regelgeving), het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving
 Compliance (single), een single van de Britse rockgroep Muse
 Compliance (2018), Amerikaanse film uit 2018